Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 219001–220000.

219001–219100

219101–219200

219201–219300

219301–219400

219401–219500

219501–219600

219601–219700

219701–219800

219801–219900

219901–220000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (215001)-(220000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (219001-220000)